Ernst Pagenstecher ist der Name folgender Personen:

* Ernst Pagenstecher (Agrarwissenschaftler) (1913–1984), deutscher Agrarwissenschaftler
 Ernst Adolf Pagenstecher (1826–1901), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ernst Alexander Otto Cornelius Pagenstecher (1697–1753), deutscher Pädagoge, Rektor der hohen Schule Herborn
 Ernst Cornelius Pagenstecher (1738–1812), deutscher Amtmann im Amt Camberg